Стетсон () — английская фамилия.

 Стетсон — вариант названия ковбойской шляпы, разработанной Джоном Стетсоном (1830—1906).
 Стетсон — лунный кратер, названный именем физика и астронома Харлана Стетсона.
  — город в штате Мэн (США), названный именем первого землевладельца Амасы Стетсона.

Известные носители 
  — американский писатель и драматург.
 Стетсон, Джон:
 Стетсон, Джон Бэттерсон (1830—1906) — американский предприниматель, разработчик ковбойской шляпы.
 Стетсон, Джон (1884—1953) — американский педагог и дипломат, посланник США в Польше (1925—1929), сын Джона Бэттерсона Стетсона.
  (1920—2007) — американский чиновник, министр ВВС США (1977—1979).
  (1815—1879) — американский религиозный деятель, повлиявший на формирование движения Исследователей Библии.
 Стетсон, Исайя (1858—1940) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Мэн (1899—1900)
  (род. 1948) — канадский драматург, лауреат Премии генерал-губернатора за англоязычную драму (2001) и Премии Кэрол Болт Гильдии драматургов Канады (2002).
 Стетсон, Колин (род. 1975) — канадский саксофонист.
  (1804—1868) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Нью-Йорк (1843—1845).
  (род. 1952) — новозеландский специалист по спецэффектам, лауреат премий «Оскар» (2002) и BAFTA (1998, 2002).
 Стетсон, Питер (род. 1952) — канадский астроном, чтец призовой лекции имени Петри Канадского астрономического общества (1991), лауреат Премии Жоржа ван Бисбрука (2008).
 Родейро-Стетсон, Рикардо (р. ок. 1991) — андоррский теннисист, участник Кубка Дэвиса (2019).
 Стетсон, Чарльз:
  (1801—1863) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Мэн (1849—1851).
  (1858—1911) — американский художник, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
 Гилман, Шарлотта Перкинс (в 1-м браке — Стетсон; 1860—1935) — американская феминистка, писательница, супруга Чарльза Уолтера Стетсона.

См. также 
 Стетсонский университет